Vad steht für:
 die rätoromanische Bezeichnung für den Kanton Waadt in der Schweiz
 früherer Name von Vadu Izei, Gemeinde in Rumänien
 Vad (Brașov), Ort in Rumänien, Kreis Brașov
 Vad (Cluj), Ort in Rumänien, Kreis Cluj
 Vad (Maramureș), Ort in Rumänien, Kreis Maramureș
 Vad (Neamț), Ort in Rumänien, Kreis Neamț
 Vad (Sala), Ort in Schweden, Gemeinde Sala
 Vad (Smedjebacken), Ort in Schweden, Gemeinde Smedjebacken

Vad ist der Familienname folgender Personen:
 Anita Vad (* 1991), ungarische Fußballschiedsrichterassistentin
 Erich Vad (* 1957), deutscher General

 Katalin Vad (* 1980), bürgerlicher Name der ungarischen Schauspielerin und ehemaligen Pornodarstellerin Michelle Wild

VAD steht für:
 Vadovybės apsaugos departamentas (dt. Departament für Leitungsschutz am Innenministerium Litauens), Behörde zum Personenschutz (Leibwache) in Litauen
 Ventricular Assist Device, ein Herzunterstützungssystem, siehe Kunstherz
 Vereinigung für Afrikawissenschaften in Deutschland
 Voice Activity Detection, siehe Sprechpausenerkennung
 Moody Air Force Base (IATA-Code), US-amerikanischer Militärflugplatz bei Valdosta, Lowndes County, Georgia

Abkürzung